Антропологическое общество — научное общество.

 Американское антропологическое общество
 Антропологическое общество в Вене
 Антропологическое общество при Военно-медицинской академии
 Берлинское антропологическое общество
 
 Парижское антропологическое общество
 Польское антропологическое общество
 Русское антропологическое общество

См. также